Первая лига 1966/1967 () — 28-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «17 Нентори» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it
 Статистика на eu-football.info

1966/1967
Албания
Албания
1966 год в Албании
1967 год в Албании